Ел Гвахе има више значења:

 Ел Гвахе (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Гвахе (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Гвахе (Лердо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Гвахе (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвахе (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Гвахе, Ел Портезуело (Копалиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвахе (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Гвахе (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахе (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахе, Сан Хосе дел Гвахе (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахе (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Гвахе (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Гвахе (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Гвахе (Хајакатлан де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Гвахе (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахе (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахе (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Гвахе (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Гвахе, Ел Насионал (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Гвахе (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику